Penrod ist der Familienname folgender Personen:

 Guy Penrod (* 1963), US-amerikanischer Gospel- und Christian-Music-Sänger

Siehe auch:
 Penrod-Nunatak, antarktischer Nunatak